Armstrong ist

 ein Familienname, siehe Armstrong (Familienname)
 der Name eines schottischen Clans, siehe Clan Armstrong
 ein britisches und später auch russisches Adelsgeschlecht, siehe Armstrong (Adelsgeschlecht)
 ein Mondkrater, siehe Armstrong (Mondkrater)
 ein Asteroid, siehe (6469) Armstrong
 eine ehemalige britische Automarke (1902–1903), siehe Armstrong (Automarke)
 ein ehemaliger britischer Automobilhersteller (1913–1914), siehe Armstrong Motor
 ein ehemaliger britischer Hersteller von Waffen, Schiffen, Lokomotiven, Automobilen und Flugzeugen, siehe Armstrong-Whitworth
 ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Armstrong Manufacturing Company (1896, 1901–1902)
 ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Armstrong Motorworks (1989–1991)
 Reg. Armstrong Motors, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Orte in Argentinien:
 Armstrong (Argentinien)

in Kanada:
 Armstrong (British Columbia)
 Armstrong (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Armstrong (Alabama), im Macon County
 Armstrong (Arkansas), im Sharp County
 Armstrong (Delaware), im New Castle County
 Armstrong (Florida), im St. Johns County
 Armstrong (Georgia), im Wilkes County – nicht mehr existent
 Armstrong (Illinois), im Vermilion County
 Armstrong (Indiana), im Vanderburgh County
 Armstrong (Iowa), im Emmet County
 Armstrong (Nevada County, Kalifornien)
 Armstrong (San Joaquin County, Kalifornien)
 Armstrong (Freeborn County, Minnesota)
 Armstrong (Hennepin County, Minnesota)
 Armstrong (Missouri), im Howard County
 Armstrong (New Jersey), im Sussex County
 Armstrong (North Carolina), im McDowell County – nicht mehr existent
 Armstrong (Allen County, Ohio) – nicht mehr existent
 Armstrong (Wayne County, Ohio)
 Armstrong (Oklahoma), im Bryan County
 Armstrong (Pennsylvania), im Butler County
 Armstrong (Bell County, Texas)
 Armstrong (Fayette County, Texas)
 Armstrong (Kenedy County, Texas)
 Armstrong (Virginia), im Bath County
 Armstrong (Washington), im Whitman County
 Armstrong (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Armstrong Creek (Forest County, Wisconsin)
 Armstrong Gardens, Stadtteil von Hampton, Virginia
 Armstrong Landing, im Cass County, Texas
 Armstrong Place, im Harris County, Texas
 Armstrong Quarry, im McDonald County, Missouri

Sonstiges:
 Armstrong and Armstrong, Mine im Lea County, New Mexico
 Armstrong and Armstrong Rock, Mine im Otero County, New Mexico
 Armstrong and Beighley Ditch, Kanal im Seneca County, Ohio
 Armstrong Anderson Ditch, Kanal im Randolph County, Indiana
 Armstrong Branch Gas Field, Ölfeld im Lamar County, Alabama
 Armstrong Canal, Kanal im Wilkinson County, Mississippi
 Armstrong Ditch, Kanal im Jasper County, Indiana
 Armstrong Eddy Park, Park im Rock County, Wisconsin
 Armstrong Ferry Recreation Area, Park im Meigs County, Tennessee
 Armstrong Field, Park im El Paso County, Texas
 Armstrong-Gletscher, Gletscher an der Westküste des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Armstrong-Grenze, ca. 19.000 Meter über dem Meer
 Armstrong Landing Strip, Airport im Haakon County, South Dakota
 Armstrong Lateral, Kanal im Bonneville County, Idaho
 Armstrong Mine, Mine im Jefferson County, Alabama
 Armstrong Oil Field, Ölfeld im Jim Hogg County, Texas
 Armstrong Peak, Berg im ostantarktischen Enderbyland
 Armstrong Pond, See im Madison County, Florida
 Armstrong Prong Bitter Creek, Fließgewässer im Campbell County, Wyoming
 Armstrong Ranch Airport, Airport im Kenedy County, Texas
 Armstrong Slough, See im Murray County, Minnesota
 Armstrong Tunnel, Mine im Salt Lake County, Utah
 Louis Armstrong Stadion im USTA Billie Jean King National Tennis Center
 Mount Armstrong, antarktischer Berg im Königin-Maud-Gebirge

Siehe auch:
 Armstrong Branch
 Armstrong Brook
 Armstrong Creek
 Armstrong-Grenze
 Armstrong Island
 Armstrong Lake
 Armstrong Park
 Armstrong River
 Armstrong Run
 Armstrong Township
 Little Armstrong Bay